Каверзы — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Межанского сельсовета.

Находится примерно в 5 верстах к северо-западу от более крупной деревни Лялевщина.

Население 
 1999 год — 38 человек
 2010 год — 23 человека
 2019 год — 7 человек

Ссылки 
 Деревня Каверзы .
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Примечания 

Населённые пункты Городокского района (Витебская область)